Belluzzi je priimek več oseb:    
 Bernardino Belluzzi, italijanski rimskokatoliški škof
 Giovanni Battista Belluzzi, italijanski arhitekt
 Lodovico Belluzzi, italijanski vojskovodja
 Odone Belluzzi, italijanski inženir